Marc Livi Drus Emilià (en llatí Marcus Livius M. F. Aemilianus) era fill (prossiblement adoptiu) de Marc Livi Drus i pare de Gai Livi Emilià Drus. Formava part de la gens Lívia, de la família dels Drus.

El nom Emilià és discutit a causa del trencament de la inscripció on apareix (als Fasti) i podria ser Mamelià. Va exercir sens dubte diverses magistratures però només es coneix per una inscripció en marbre al Capitoli on apareix el consolat del seu fill.

Referències 

Magistrats romans
Gens Lívia